Рзакулиев Алекпер Алескерович (; 31 января 1903, Баку — 31 января 1974) — художник живописец, график.

Учеба 
Алекпер Алескерович Рзакулиев родился 31 января 1903 года в Баку, в семье горожанина, занимавшегося мелкой торговлей. Детство прошло в большой семье, в доме, расположенном в старинной части города.

С 1918 года Рзакулиев посещал художественную студию при реальном училище, где преподавали И. В. Эдель и М. Н. Герасимов.

 В 1922 году Рзакулиев становится учеником Бакинской художественной школы, где в головном классе преподавал в 1923—1924 годах В. И. Терпогосов,  туда же перешел работать и М. Н. Герасимов.

В 1923 году в Баку приехал известный уже в то время скульптор Степан Дмитриевич Эрьзя, начавший свою педагогическую деятельность в художественной школе. С этого времени Алекпер Рзакулиев стал посещать занятия и в скульптурном классе.

В 1925 году Алекпер Рзакулиев уезжает в Москву, во Вхутемас (Высшие художественно-технические мастерские).

В те годы ректором был В. Фаворский, сумевший привлечь

к педагогической работе талантливых художников, таких, как П. П. Кончаловский, Д. Н.Кардовский, К. Н. Истомин, Р. Р. Фальк, П. В. Кузнецов, А. А. Осмеркин, С. В. Герасимов и других.

Рзакулиев учился рисунку у С. В. Герасимова и М. С. Родионова, живописи у А. Д. Древина, а со второго курса—у Д. Штеренберга, который  помимо живописи учил искусству графики, офорта.

Будучи студентом Вхутемаса, Алекпер Рзакулиев много сил отдавал живописи; его первые самостоятельные работы были преимущественно живописными.

На сегодняшний день сохранились лишь две живописные работы художника—«Азербайджанка» (1926)  и «Борцы» (1926).

В 1928 году Рзакулиев окончил Вхутемас и вернулся в Баку с дипломом живописца.

Репрессии: тюрьма и ссылка. 
Возвращение в родной город совпадало по времени с началом политических репрессий.  Практически сразу после возвращения Алекпер  был арестован по ложному обвинению в пантюркизме и приговорен к шести годам. После освобождения в 1935 году он вернулся и женился на девушке Сона Гусейнова; у пары было две дочери, Адиля и Севиль. Он и Сона позже развелись.

3 ноября 1937 года, Алекпер Рзакулиев снова был арестован. Художник и друг Расим Бабаев пересказывает со слов А. Рзакулиева как это случилось: "Однажды, идя по улице "Комсомольская", я встретил Рухуллу Ахундова (одного из учредителей советской власти в Азербайджане). Раздраженно взглянув на меня Рухулла грубо бросил: "Ты опять здесь?" Не прошло и недели после этой встречи, как меня вновь упекли в тюрьму. На этот раз, меня отправили в Сибирь, а позже на Соловки (Соловецкие острова)”.

Жизнь на севере в ссылке позднее, по возвращении на родину, нашла отражение в серии работ “ Север” с видами Соловецкого монастыря.

Во время своего изгнания, Алекпер женился на немецкой девушке по имени Берта, сосланной в Сибирь из немецкого поселения в Саратовской автономной области. У Алекпера и Берты было два сына: Октай и Айдын, и дочь Севда.

После смерти Сталина, десятки тысяч ссыльных были освобождены. Алекпер Рзакулиев возвратился в Баку.

В целом, Рзакулиев провел почти 25 лет своей жизни в изгнании.

Время проведенное в тюрьме и ссылке сильно отразилось на творчестве Рзакулиева. Он стал реже использовать цвет, предпочел кисти тушь и перо потому, что после ссылки на Севере потерял чувство цвета.

Однажды друг и художник Расим Бабаев, посмотрев некоторые работы Алекпера, написанные карандашом, заметил, что рисунки его очень графичны. Он подарил ему инструменты для графики, а спустя время А.Рзакулиев понял, что графика это его призвание.

Серия линогравюр  “Старый Баку”. 

По возвращении из ссылки, Рзакулиев приступает к задуманной еще в 20-е годы серии линогравюр "Старый Баку".

Словно маленькие новеллы,  эти гравюры рассказывают о жизни простых людей, горожан в дореволюционном Баку.

Все они созданы А. Рзакулиевым по памяти и привлекают тонкой наблюдательностью, мягким юмором, добродушием и любовью к людям. На линогравюрах серии  «Старый Баку» можно увидеть жанровые, бытовые сцены из жизни города, познакомиться с разными типами горожан тех лет, поучаствовать в их повседневных заботах и хлопотах. Работы А.Рзакулиева этой серии очень колоритны, обладают внутренним обаянием и целостностью.

После графической серии "Старый Баку", принесший ему заслуженную известность, Алекпером Рзакулиевым создается ряд серий, в которых воссоздает образ жизни народа уже своего времени : “Табаководство” ,  "Рыбаки Азербайджана ", “Хлопкоробы Азербайджана” , “Ковроткачество” , “Студенты”. Им создаются линогравюры с  портретами писателей и художников Азербайджана, а также множество отдельных работ.

Выставки 
1926 г. - молодежная выставка г. Москва

1928 г. - молодежная выставка г. Баку

1963 г. - персональная выставка А. Рзакулиева в Азербайджане

1966 г. -  персональная выставка в Москве.

1967 г. -  всесоюзная художественная выставка «На страже мира», г. Москва (экспонировалась линогравюра А. Рзакулиева “Мы из Баку” (1966).

2005 г. -  выставка Союза художников Азербайджана,  посвященная   100-летнему юбилею А. Рзакулиева.

май 2017 г. - выставка  «Забытое не забудется: репрессии в 1920-1950 годах» в Азербайджанском национальном музее искусств, г. Баку (экспонировались две сохранившиеся живописные работы художника, а также линогравюры “К невесте с подарками” (1962), “Чезбызная” (1964) и др.)

С большим успехом работы А. Рзакулиева серии “Старый Баку” экспонировались на выставках в Югославии, Чехословакии, Польше, Бельгии, Голландии, Монголии, Японии.

Работы находятся в собраниях 
Кроме частных коллекций, работы Алекпера Рзакулиева  хранятся в  Национальном музее искусств Азербайджана имени Рустама Мустафаева (Баку, Азербайджан),  Государственной Третьяковской галерее, Государственном Эрмитаже, Государственном музее А.С.Пушкина,   Государственном музее Востока,

 Большая коллекция его работ хранится в запасниках Министерства культуры Азербайджана и художественном фонде Союза Художников Азербайджана.

Почётные звания и государственные награды 
Заслуженный художник Азербайджанской ССР (1964)

Орден "Знак почета" (1967)

Примечания

Источники 
Алекпер Рзакулиев. Альбом линогравюр “Старый Баку”. - Баку. : Азербайджанское книжное издательство, 1969. - 74 с.

Свиридова И.А. Алекпер Рзакулиев. - М. : Советский художник, 1970. - 79 с.

Иллюстрация  "Рзакулиев А. А. «Бой буйволов» Линогравюра. 1962. ". Большая Советская Энциклопедия. Третье издание, 1969-1978 гг. Буквосочетание "РЗ"

Искусство Советского Азербайджана. Коллектив авторов. «Советский художник». Москва, 1970. 208 с.

Керимов К. «Самобытность мастера на соискание премии имени М.Ф. Ахундова». Газета «Бакинский рабочий» от 10 апреля 1972 г.

Халилов А.А. ПЕВЕЦ СТАРОГО БАКУ // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. LXIII междунар. науч.-практ. конф. № 8(63). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 20-26.

Художники-графики
Художники Азербайджана
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Выпускники Бакинского художественного училища